Mona Barthel e Sabine Lisicki erano le detentrici del titolo, ma la Lisicki ha deciso di non partecipare. Barthel ha giocato in coppia con Eva Birnerová, ma sono state sconfitte al primo turno da  Antonia Lottner e Anna Zaja.

Sara Errani e Roberta Vinci hanno sconfitto in finale Cara Black e Sania Mirza per 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Cara Black /  Sania Mirza (finale)

 Anastasija Pavljučenkova /  Katarina Srebotnik (primo turno) 
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2014
WTA Tour 2014